Курмангазы:

Казахстан 
 Курмангазы (до 1990-х гг. — Соцжол) — село в подчинении городской администрации Атырау Атырауской области.
 Курмангазы (до 2018 г. — Ганюшкино) — село в Курмангазинском районе Атырауской области.
 Курмангазы (до 2022 г. — Чеботарево) — село в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.

См. также 
 Курмангазы Сагырбайулы (1818—1889) — казахский народный музыкант, композитор, домбрист.
 Курмангазы (до 1991 г. — Кулалинская) — нефтегазоконденсатное месторождение в Казахстане.